Helder steht für:

 Hélder, männlicher Vorname
 Helder, Rufname von Hélder Maurílio da Silva Ferreira (* 1988), brasilianischer Fußballspieler

Helder ist der Familienname folgender Personen:
 Bartholomäus Helder (um 1585–1635), deutscher Pfarrer, Kirchenlieddichter und Komponist
 Glenn Helder (* 1968), niederländischer Fußballspieler
 Herberto Helder (1930–2015), portugiesischer Dichter
 Luke Helder (* 1981), US-amerikanischer Bombenleger

Siehe auch:
 Den Helder